Дьёзё Виктор Экснер (, 22 декабря 1864, Берегсас — 14 октября 1945, Будапешт) — венгерский шахматист еврейского происхождения, мастер. Также известен как поэт (обычно публиковался под именем Дьёзё Регёци: ).

Биография 
Родился на территории Закарпатья. В юности переехал в Будапешт.

Работал учителем венгерского и немецкого языков в Будапеште, Прессбурге, Секешфехерваре. С 1910 г. — в Дьёре.

Состоял в шахматном клубе Эркеля (в 1889 г. клуб вошел в Будайское шахматное общество). Во время работы в Секешфехерваре был председателем местного шахматного клуба.

Вместе с братом сотрудничал с журналом "Budapesti Sakkszemle".

В 1911 г. перенес инсульт. После этого редко принимал участие в соревнованиях.

В 1921 г. стал членом президиума Венгерской шахматной федерации.

В 1939 г. за вклад в развитие шахмат в Венгрии получил звание почетного мастера.

В 1946 г. был проведен мемориал Экснера.

Семья 
Отец — Никлас Экснер, судья. Мать — Ирма Экснер (урожд. Хусар). Брат — Корнел Экснер, юрист, первый президент Венгерской шахматной федерации.

Трое детей. Сын — Эмиль Экснер, инженер-геодезист, лауреат премии Кошута 1953 г.

Спортивные результаты

Литературное творчество 
 Költemények (Стихи). Budapest, 1882.
 Költemények (Стихи). Budapest, 1884.
 Eszmék, ötletek, gondolatok (Идеалы, идеи, мысли). Budapest, 1886.
 Egyszerűség és jó kedv (Простота и хорошее настроение: сборник стихотворений). Budapest, 1888.
 Szépprózai dolgozatok (Прозаические эссе). Budapest: Márkus Samu, 1899.
 Réka gyásza (elbeszélő költemény) (Река печали: поэма). 1903. Первая премия на ежегодном конкурсе Венгерской академии наук.
 Szerelem könyve. (Книга любви: сборник стихотворений). Székesfejérvár, 1896.
 A primadonnák harca (Битва примадонн). Győr, 1912.
 A föld ura (egyfelvonásos tragédia) (Властелин земли: одноактная трагедия).

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Экснера в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Эскнера на сайте 365Chess (Дьёзё Экснер)
 Личная карточка Д. Экснера на сайте 365Chess (Виктор Экснер)

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Венгрии
Поэты Венгрии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Берегове
Умершие в Будапеште
Литераторы, известные под псевдонимами